De NBB-Beker 2016/17 was de 49e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. New Heroes Den Bosch was de titelverdediger.

Wedstrijdschema

Finale
De finale werd dit jaar gespeeld in MartiniPlaza in Groningen, het was de tweede keer dat de finale hier gespeeld wordt, de eerste keer was in 2000. Donar speelde in eigen hal haar 8e bekerfinale. Landstede Basketbal uit Zwolle stond voor de derde keer in de finale.

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2016
Basketbal in 2017